Stav steht für
Dan Stav (* 1956), israelischer Diplomat 
 StAV, Staatliche Archivverwaltung
Siehe auch:
 Staff
 Staw